Истлавак има више значења:

 Истлавак (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Истлавак (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Истлавак (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Истлавак (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Истлавак (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Истлавак (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику